3 miejscowości w Polsce: 
 Oleksin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel 
 Oleksin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń 
 Oleksin – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk

Zobacz też: Gąsówka-Oleksin